"Sânmihaiu" podem ser as seguintes comunas romenas:
 Sânmihaiu Român
 Sânmihaiu Almașului
 Sânmihaiu de Câmpie

Desambiguações de topônimos